

Geografia 
 Werda – comune della Sassonia, in Germania
 Werda – villaggio del distretto di Kgalagadi, in Botswana
 Diga Werda – diga nello Stato Libero di Sassonia

Persone 
 Maximilian Werda – ciclista tedesco